Stuart Davis, musicista statunitense
 Stuart Davis, pittore statunitense